Orsara Bormida – comune italiano in provincia di Alessandria
Orsara di Puglia (già Orsara Dauno-Irpina) – comune italiano in provincia di Foggia (già in provincia di Avellino)
Orsara – l'unica frazione del comune di Marzi in provincia di Cosenza
Orsara – località (non frazione) del comune di Grezzana in provincia di Verona
Monte Orsara – colle situato a Galzignano Terme